Příjmení Martinček nosí více významných osobností:

 Alojz Martinček (1932–2013) – bývalý československý fotbalista
 Ester Šimerová-Martinčeková (1909–2005) – slovenská malířka, výtvarnice a scénografka
 Martin Martinček (1913–2004) – slovenský právník a fotograf